Ogden pode se referir a:

Pessoas

Sobrenome 
 Aaron Ogden, governador de Nova Jérsei
 Charles Ogden, escritor de literatura infantil norte-americano
 Charles Kay Ogden, linguista, filósofo e escritor inglês
 Peter Skene Ogden, explorador canadense

Primeiro nome 
 Ogden L. Mills, empresário e político norte-americano
 Ogden Nash, poeta norte-americano

Lugares

Ogden, bairro de Calgary, Alberta
 Ogden, comunidade não-incorporada da Colúmbia Britânica

Ogden, vilarejo de West Yorkshire

Ogden (Arkansas)
 Ogden (Illinois)
 Ogden (Iowa)
 Ogden (Kansas)
 Ogden (Nova Iorque)
 Ogden (Carolina do Norte)
 Ogden (Utah)
 Ogden Dunes (Indiana)
 Ogden Township (Michigan)
 North Ogden (Utah)
 South Ogden (Utah)

Navios 
 USS Ogden (PF-39)
 USS Ogden (LPD-5)

Desambiguação